Адама Фофана:
 Фофана, Адама (род. 1989) — ивуарийский футболист, нападающий.
 Фофана, Адама (род. 1999) — ивуарийский футболист, защитник.